Federico Albert puede hacer referencia a:
 Federico Albert (1820-1876), sacerdote italiano, venerado como beato;
 Federico Albert Taupp (1867-1928), profesor y científico alemán.